Болградски район () се намира в южната част на Одеска област, Украйна. Общата му площ е 1364 км2. Съставен е от 1 градски и 18 селски местни съвета. Негов административен център е град Болград. Според преброяването през 2001 г. населението му е 74 951 души. Според оценки на Държавната статистическа служба към 1 юли 2017 г. населението му по настоящ адрес е 68 231 души, а по постоянен адрес е 69 260 души.

География 
Районът се намира в историческата област Буджак (в южната част на Бесарабия).
Водната площ в Болградски район е 51.67 км2. Най-голяма площ заема езерото Ялпуг - 38.54 км2, то е единственият източник на питейна вода за град Болград. В района има 20 изкуствени езера и 5 язовира, преминават 4 малки реки - Ялпуг, Голям Катлабух, Малък Катлабух и Ташбунар.

Населени места 
В района има 22 населени места: 1 град – Болград; 21 села – Бановка, Болгарийка, Вайсал, Голица, Димитровка, Импуцита, Калчево, Каракурт, Кубей, Курчий, Коса, Нови Каракурт, Нови Трояни, Оксамитное, Пандъкли, Саталък Хаджи, Табаки, Тополине, Хасан Батър, Чийшия и Чушмелия.

Население

Етнически състав 
Численост и дял на етническите групи според преброяването на населението през 2001 г.:

Езици 
Численост на населението по роден език, според преброяването на населението през 2001 г. (по населени места):

Дял на населението по роден език, според преброяването на населението през 2001 г. (по населени места, в %):

Източници

Външни препратки